Il Fischer Grand Prix 1982 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor del Wiener Stadthalle di Vienna in Austria. È stata l'8ª edizione del torneo che fa parte del Volvo Grand Prix 1982. Il torneo si è giocato dal 18 al 24 ottobre 1982.

Campioni

Singolare maschile

 Brian Gottfried ha battuto in finale  Bill Scanlon 6–1, 6–4, 6–0

Doppio maschile

 Henri Leconte /  Pavel Složil hanno battuto in finale  Mark Dickson /  Terry Moor 6–1, 7–6

Collegamenti esterni